

P01A 	Amoebiasis és egyéb protozoon okozta betegségek gyógyszerei

P01AA  Hidroxikinolin-származékok
{|

|-
|P01AA01 || width="100" | Broxikinolin || width="100" | Broxyquinoline
|-
|P01AA02 || width="100" | Kliokinol    || width="100" | Clioquinol      || Clioquinolum
|-
|P01AA04 || width="100" | Klórkinaldol || width="100" | Chlorquinaldol
|-
|P01AA05 || width="100" | Tilbrokinol  || width="100" | Tilbroquinol
|-
|P01AA52 || colspan="2" | Kliokinol kombinációk
|}

P01AB Nitroimidazol-származékok
{|

|P01AB01 || width="100" | Metronidazol || width="100" | Metronidazole || Metronidazolum
|-
|P01AB02 || width="100" | Tinidazol    || width="100" | Tinidazole    || Tinidazolum
|-
|P01AB03 || width="100" | Ornidazol    || width="100" | Ornidazole
|-
|P01AB04 || width="100" | Azanidazol   || width="100" | Azanidazole
|-
|P01AB05 || width="100" | Propenidazol || width="100" | Propenidazole
|-
|P01AB06 || width="100" | Nimorazol    || width="100" | Nimorazole
|-
|P01AB07 || width="100" | Szeknidazol  || width="100" | Secnidazole
|-
|P01AB51 || colspan="2" | Metronidazol kombinációban
|}

P01AC  Dikloroacetamid-származékok
{|

|-
|P01AC01 || width="100" | Diloxanid || width="100" | Diloxanide
|-
|P01AC02 || width="100" | Klefamid  || width="100" | Clefamide
|-
|P01AC03 || width="100" | Etofamid  || width="100" | Etofamide
|-
|P01AC04 || width="100" | Teklozán  || width="100" | Teclozan
|}

P01AR  Arzénvegyületek
{|

|-
|P01AR01 || width="100" | Arsztinol    || width="100" | Arsthinol
|-
|P01AR02 || width="100" | Difetarzon   || width="100" | Difetarsone
|-
|P01AR03 || width="100" | Glikobiarzol || width="100" | Glycobiarsol
|-
|P01AR53 || colspan="2" | Glikobiarzol kombinációban
|}

P01AX Egyéb amőbiázis- és protozoon-ellenes szerek
{|

|-
|P01AX01 || width="100" | Kiniofon      || width="100" | Chiniofon
|-
|P01AX02 || width="100" | Emetin        || width="100" | Emetine        || Emetini hydrochloridum heptahydricum, Emetini hydrochloridum pentahydricum
|-
|P01AX04 || width="100" | Fankinon      || width="100" | Phanquinone
|-
|P01AX05 || width="100" | Mepakrin      || width="100" | Mepacrine
|-
|P01AX06 || width="100" | Atovakon      || width="100" | Atovaquone
|-
|P01AX07 || width="100" | Trimetrexát   || width="100" | Trimetrexate
|-
|P01AX08 || width="100" | Tenonitrozol  || width="100" | Tenonitrozole
|-
|P01AX09 || width="100" | Dihidroemetin || width="100" | Dihydroemetine
|-
|P01AX10 || width="100" | Fumagillin    || width="100" | Fumagillin
|-
|P01AX11 || width="100" | Nitazoxanid   || width="100" | Nitazoxanide
|-
|P01AX52 || colspan="2" | Emetin kombinációban
|-
|}

P01B 	Malária ellenes szerek

P01BA Amino-kinolonok
P01BA01 Klorokin
P01BA02 Hidroxiklorokin
P01BA03 Primakin
P01BA06 Amodiakin

P01BB  Biguanidok
{|

|-
|P01BB01 || width="100" | Proguanil           || width="100" | Proguanil            || Proguanili hydrochloridum
|-
|P01BB02 || width="100" | Cikloguanil embonát || width="100" | Cycloguanil embonate
|-
|P01BB51 || colspan="2" | Proguanil kombinációban
|}

P01BC  Metanokinolonok
{|

|-
|P01BC01 || width="100" | Kinin    || width="100" | Quinine
|-
|P01BC02 || width="100" | Meflokin || width="100" | Mefloquine   || Mefloquini hydrochloridum
|}

P01BD  Diamino-pirimidinek
{|

|-
|P01BD01 || width="100" | Pirimetamin || width="100" | Pyrimethamine
|-
|P01BD51 || colspan="2" | Pirimetamin kombinációban
|}

P01BE Artemisinin és származékai
P01BE01 Artemisinin
P01BE02 Artemether
P01BE03 Artesunate
P01BE04 Artemotil
P01BE05 Artenimol

P01BF Artemisinin and derivatives, combinations 
P01BF01  Artemether and lumefantrine
P01BF02  Artesunate and mefloquine
P01BF03  Artesunate and amodiaquine
P01BF04  Artesunate, sulphamethopyrazine and pyrimethamine
P01BF05  Artenimol and piperaquine
P01BF06  Artesunate and pyronaridine

P01BX Egyéb maláriaellenes szerek
{|

|-
|P01BX01 || width="100" | Halofantrin || width="100" | Halofantrine  || Halofantrini hydrochloridum
|}

P01C Agents against leishmaniasis and trypanosomiasis

P01CA Nitroimidazol-származékok
{|

|-
|P01CA02 || width="100" | Benznidazol || width="100" | Benznidazole
|-
|}

P01CB Antimonvegyületek
P01CB01 Meglumine antimonate
P01CB02 Sodium stibogluconate

P01CC Nitrofurán-származékok
{|

|-
|P01CC01 || width="100" | Nifurtimox || width="100" | Nifurtimox
|-
|P01CC02 || width="100" | Nitrofurál || width="100" | Nitrofural   || Nitrofuralum
|-
|}

P01CD  Arzénvegyületek
{|

|-
|P01CD01 || width="100" | Melarzoprol || width="100" | Melarsoprol
|-
|P01CD02 || width="100" | Acetarzol   || width="100" | Acetarsol
|}

P01CX Leishmaniasis és trypanosomiasis elleni egyéb szerek
P01CX01 Pentamidin izetionát
P01CX02 Suramin nátrium
P01CX03 Eflornitin

P01